Kabinett Dombrovskis steht für folgende Regierungen Lettlands:

 Kabinett Dombrovskis I (2009–2010)
 Kabinett Dombrovskis II (2010–2011)
 Kabinett Dombrovskis III (2011–2014)